Frigga bezeichnet:

 Frigg, eine germanische Göttin
 Frigga (Gericht), ein Gericht der österreichisch-slowenischen Küche
 (77) Frigga, einen Asteroiden
 Seereederei Frigga, eine Reederei
 Frigga (Vorname), einen Vornamen

Siehe auch:
 Frigga Peak, Berg auf der Antarktischen Halbinsel
 Fricka
 Frika